Neustädtl ist der Familienname folgender Personen:
 Elvira Neustädtl, österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Neustädtel
 Neustadt
 Neustadtl